dawne gminy:
 gmina Pohost – dawna gmina wiejska, powiat ihumeński, gubernia mińska
 gmina Pohost – dawna gmina wiejska, powiat słucki, gubernia mińska
 gmina Pohost Zahorodzki – dawna gmina wiejska, powiat piński/powiat łuniniecki, województwo poleskie